é uma atriz japonesa.

Modelo desde que tinha três anos de idade, ingressou cedo na carreira de atriz, entrando no mundo de Hollywood com apenas doze anos no filme Snow Falling on Cedars com Ethan Hawke. Depois disso, ela trabalhou em outros filmes, como em Initial D, atuando como Natsuki Mogi.

Filmografia

Filmes

Desenhos

Televisão

Prêmios 

 Ganhou o prêmio de melhor revelação pelo filme O Retorno da  26th Japanese Academy Awards (2003)
 Ganhou o prêmio de melhor atriz jovem pelo filme Neve Sobre os Cedros da 5th Young Star Awards (2000)

Ligações externas
 Anne Suzuki no Internet Movie Database

Suzuki, Anne
Japoneses de ascendência norte-americana
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Naturais de Tóquio